Gorilas - primatas pertencentes ao género Gorilla
Ou ainda:
Gorilla (jogo)
Pastilhas gorila - pastilhas elásticas produzidas em Portugal
 Gorillaz - banda virtual criada por Damon Albarn

Desambiguação